Mila Pieralli – politica italiana
 Piero Pieralli – politico e giornalista italiano.